Oberliga 1972/73 bezeichnet:

 DDR-Fußball-Oberliga 1972/73
 DDR-Oberliga 1972/73 (Badminton)
 Eishockey-Oberliga 1972/73
 Eishockey-Oberliga (Österreich) 1972/73
 Handball-DDR-Oberliga (Männer) 1972/73
 Handball-DDR-Oberliga (Frauen) 1972/73